Селище — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на левом берегу реки Каменка, в 9 км к западу от центра города Пскова и в 2 км к северу от Неёлово.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района